Успенский — название ряда населённых пунктов Российской Федерации
 Успенский — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Успенский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Успенский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Успенский — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Успенский — хутор в Успенском районе Краснодарского края.
 Успенский — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Успенский — посёлок в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Успенский — посёлок в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Успенский — посёлок в Гагинском районе Нижегородской области.
 Успенский — выселок в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Успенский — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, Зубковский сельсовет.
 Успенский — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, Кайгородский сельсовет.
 Успенский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Успенский — посёлок в Знаменском районе Орловской области.
 Успенский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Успенский — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.
 Успенский — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Успенский — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Успенский — посёлок в Заокском районе Тульской области.
 Успенский — починок в Завьяловском районе Удмуртии.
 См. также 
 Успенский 1-й
 Успенский 3-й